Мосуно́в (Мосуно́ва) — русская фамилия.

Мосунов 
 Мосунов, Анатолий Иванович (1925—1988) — марийский советский поэт, переводчик, журналист, редактор.
 Мосунов, Михаил Юрьевич (род. 1963) — советский и российский эстрадный певец, автор песен, музыкант.

